Кельвін — одиниця температури в системі SI
 лорд Кельвін (барон Кельвін перший) — титул фізика Вільяма Томсона.
 Кельвін — річка, що протікає територією університету Глазго.